Saint Gilbert désigne plusieurs saints chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique du décès :

 Gilbert de Luxeuil († 888), ou Gibart, abbé et martyr à Luxeuil ; fêté localement le 7 avril.
 Gilbert de Meaux († 1009) ; fêté localement le 13 février.
 Gilbert de Neuffonts  († 1152), religieux prémontré ; fêté le 7 juin.
 Gilbert de Hoyland (° vers 1110 - †1172), bienheureux, abbé cistercien de Swineshead dans le Lincolnshire en Angleterre ; fêté le 25 mai.
 Gilbert de Sempringham († 1189), fondateur de l'Ordre de Saint-Gilbert en 1190 ; fêté le 4 février.
 Gilbert de Caithness († 1245), ou Agilbert, évêque ; fêté le .

Références